Cachoeira Dourada (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Cachoeira Dourada (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais